Faro puede referirse a:

Arquitectura 
 Faro, estructura edilicia que sirve de ayuda en la navegación marítima;

Automoción 
 Faro, en los automóviles y otros vehículos, foco de iluminación exterior;

Cine y televisión 
 El faro (del Sur) (1998), película dirigida por Eduardo Mignogna;
 El faro/El hombre del faro (2002), película dirigida por George Mihalka;
 El faro (2019), película dirigida por Robert Eggers;

Filatelia 
 Faros, serie filatélica de Alemania;
 Faros, serie filatélica de España;

Historia 

Faros, antigua colonia griega de Iliria.

Islas 
 Isla de Faro, isla de Egipto;
 Fårö, isla de Suecia en el mar Báltico;

Literatura 
«El Faro», cuento inconcluso de Edgar Allan Poe;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Faro, localidad de la provincia de Buenos Aires;

España 
 Faro da Estaca de Bares, lugar de la parroquia de Bares, concello de Mañón, provincia de La Coruña.
 O Faro (Ribeira), lugar de la parroquia de Corrubedo, concello de Ribeira, provincia de La Coruña.
 O Faro (Rois), lugar de la parroquia de Buxán, concello de Rois, provincia de La Coruña.
 Faro (León), localidad del municipio de Peranzanes, provincia de León.
 Faro (Lugo), lugar y parroquia del concello de Vivero, provincia de Lugo.
 Faro de Abajo, lugar de la parroquia de Limanes, concejo de Oviedo, Asturias.
 Faro de Arriba, lugar de la parroquia de Limanes, concejo de Oviedo, Asturias.
 Faro Sardina, localidad del municipio de Gáldar, provincia de Las Palmas.
 El Faro (Las Palmas), localidad del municipio de Teror, provincia de Las Palmas.
 Roque del Faro, localidad del municipio de Garafía, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Faro (Valencia), localidad del municipio de Cullera, provincia de Valencia.

Portugal 
 Faro, ciudad en la región de Algarve;
 Faro, distrito del sur del país;

Música 
 Faros, álbum de la banda argentina Superchería del año 2016;

Periodismo 
 El Faro (1998-), periódico salvadoreño;
 El Faro de Ceuta (1934-), periódico español;
 El Faro de Melilla (1998-), periódico español;
 El Faro de Vigo (1853-), periódico español.

Enlaces externos